

Молодіжна — станція Московського метрополітену
 Молодіжна — станція Омського метрополітену (проектується)
 Молодіжна — станція Уфимського метрополітену (будується)
 Молодіжна — станція Челябінського метрополітену (законсервована)

Молодіжна — станція Мінського метрополітену

Єрітасардакан () — станція Єреванського метрополітену

Гянджлік () — станція Бакинського метрополітену